Le nom Malcolm St. Clair est porté par les personnes suivantes :
 Malcolm St. Clair (1897-1952), un réalisateur américain ;
  (1927-2004), un homme politique britannique.